Henry Labouchere (1798-1869) – brytyjski polityk, pochodzenia francuskiego, minister w kilku rządach, 1. baron Taunton
 Henry Labouchère (1831-1912) – brytyjski poeta, pisarz i publicysta, bratanek barona

Zobacz też